«Волендам» () — нидерландский футбольный клуб из деревни Волендам. Основан 1 июня 1920 года под названием «Виктория», нынешнее название команда получила в 1923 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет более 7 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 2-е место в Эрстедивизи и вышел в Эредивизи — Высший дивизион Нидерландов.

Главный тренер команды — Вим Йонк.

История 
Клуб был основан 1 июня 1920 года под названием «Виктория». В то время команда выступала в красно-чёрных полосатых рубашках и чёрных трусах. В 1923 году команда была переименована в «Волендам», у клуба также поменялся и цвет формы, на оранжевый цвет. В связи с тем, что клуб находился в католической деревне Волендаме, команда довольно скоро присоединилась к Католической футбольной ассоциации Нидерландов.

В 1935 и 1938 году «Волендам» выигрывал чемпионат Католической футбольной ассоциации Нидерландов. В годы Второй мировой войны клуб был вынужден присоединиться к Королевской футбольной федерации Нидерландов. В 1955 году «Волендам» вступил в Высший дивизион Нидерландов, который получил статус профессиональной лиги.

Команда сразу заслужила репутацию клуба, который то покидает высший дивизион, то вновь возвращаться, и так на притяжении всей истории клуба. На протяжении многих лет, клуб славится отличными воспитанниками клуба, «Волендам» «вырастил» таких игроков как Вима Йонка, Эдвина Зутебира, а также братьев Арнольда и Герри Мюрена. «Волендам» имеет отличную программу подготовки молодых игроков.

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

 Полный список игроков клуба «Волендам», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

Достижения 
 Чемпион Первого дивизиона
 Победитель (6): 1959, 1961, 1967, 1970, 1987, 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
Волендам